Bīleh Savār (persiska: بيله سوار) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Ardabil, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Bīleh Savār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bīleh Savār är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Bīleh Savār. Runt Bīleh Savār är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Bīleh Savār är det största samhället i trakten. Trakten runt Bīleh Savār består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ardabil (provins)
Gränsorter i Asien